Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Tottenham Hotspur.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–1980

1981–2000

2001–2020

2021–

Przypisy

Bibliografia 
 

Tottenham Hotspur F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach